STT je kratica, ki lahko pomeni:
 Stabilimento Tecnico Triestino - ladjedelnica avstro-ogrske vojne mornarice v Trstu
 Strojna tovarna Trbovlje - kovinsko predelovalno podjeteje v Trbovljah